

Architettura
Aula Nervi (Aula Paolo VI), auditorium situato nei pressi della Basilica di San Pietro in Vaticano
Palazzo Nervi-Scattolin – edificio di Venezia
Torre Nervi – edificio di Reggio Calabria

Geografia
Nervi – quartiere di Genova
Nervi – torrente genovese
Parchi di Nervi – complesso botanico di Genova

Persone
Mario Nervi (1913) – calciatore italiano
Pier Luigi Nervi (1891-1979) – ingegnere italiano

Sport
Sportiva Nervi – squadra italiana di pallanuoto

Altro 
Luca Nervi – personaggio della trasmissione televisiva Camera Café
Nervi – tribù della Gallia Belgica

Pagine correlate
Nervo (disambigua)